Ряза́нская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Рязанская улица — улица в Иванове.
 Рязанская улица — улица в Липецке.
 Рязанская улица — улица в Перми.
Рязанская улица — улица в Самаре.
 Рязанская улица — улица в Томске (Просторный) 
 Рязанская улица — улица в Туле.

Украина 
 Рязанская улица — улица в Харькове.

Казахстан 
 Рязанская улица — улица в Алма-Ате.

См. также 
 Рязанский переулок
 Рязанский проезд (Москва)
 Рязанский проспект